Metropolia kalocsko-kecskemétska – jedna z czterech metropolii Kościoła rzymskokatolickiego na Węgrzech. Składa się z metropolitalnej archidiecezji kalocsko-kecskemétskiej i 2 diecezji: peczskiej i szegedsko-csanádzkiej. 

W skład metropolii wchodzą obecnie:
 archidiecezja kalocsko-kecskemétska
 diecezja peczska
 diecezja szegedsko-csanádzka

Zobacz też 
 Podział administracyjny Kościoła katolickiego na Węgrzech

Przypisy 

Religia w Kalocsa
Metropolie rzymskokatolickie na Węgrzech